Asques (Gironde)
 Asques (Tarn-et-Garonne)
ook:
Asque,   Hautes-Pyrénées